Дэмион Джеймс (; родился 7 октября 1987 года в Хобсе, штат Нью-Мексико) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за венесуэльский клуб «Гуарос де Лара». Играет на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 24-м номером на драфте НБА 2010 года клубом «Атланта Хокс».

Студенческая карьера 
Дэмион Джеймс учился в высшей школе Накодочес в одноименном городе штата Техас и затем выступал за команду университета Техас.

В сезоне 2006/2007 он сыграл 35 матчей. В них Дэмион Джеймс проводил в среднем на площадке 25,9 минуты, набирал в среднем 7,6 очков, делал в среднем 7,2 подборов, а также в среднем 0,6 перехвата и 1,2 блок-шота, допускал 1,5 потери, отдавал в среднем 0,9 передачи, получал в среднем 2,9 персональных замечания.

В сезоне 2007/2008 он сыграл 38 матчей. В них Дэмион Джеймс проводил в среднем на площадке 31,2 минуты, набирал в среднем 13,2 очков, делал в среднем 10,3 подборов, а также в среднем 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота, допускал 1,6 потери, отдавал в среднем 1,3 передачи, получал в среднем 2,6 персональных замечания.

В сезоне 2008/2009 он сыграл 35 матчей. В них Дэмион Джеймс проводил в среднем на площадке 29,5 минуты, набирал в среднем 15,4 очков, делал в среднем 9,2 подборов, а также в среднем 1,0 перехват и 0,9 блок-шота, допускал 2,3 потери, отдавал в среднем 1,3 передачи, получал в среднем 2,7 персональных замечания.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 34 матчей. В них Дэмион Джеймс проводил в среднем на площадке 30,3 минуты, набирал в среднем 18,0 очков, делал в среднем 10,3 подборов, а также в среднем 1,7 перехвата и 1,2 блок-шота, допускал 2,0 потери, отдавал в среднем 1,0 передачу, получал в среднем 2,9 персональных замечания.

Карьера в НБА 
Дэмион Джеймс был выбран под двадцать четвёртым номером на драфте НБА 2010 года «Атланта Хокс». «Атланта Хокс» в результате ряда сделок переуступила права на него Нью-Джерси Нетс.

Достижения 
 Дэмион Джеймс был во второй команде boys high school basketball All-Americans в 2006 году
 Дэмион Джеймс был во второй команде NCAA Men’s Basketball All-Americans в 2010 году

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл Дэмиона Джеймса на сайте драфта НБА 
 Профайл Дэмиона Джеймса на сайте спорт Техаса 
 Статистика выступлений игрока в НБА на сайте www.basketball-reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки «Сидней Кингз»
Игроки «Кангрехерос де Сантурсе»
Игроки «Гуарос де Лара»
Игроки «Каридурос де Фахардо»
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат
Игроки «Вакерос де Баямон»